Erik Sundin kan syfta på:
Eric Sundin (1900-1975), svensk uppfinnare
Erik Sundin i Hallen, liberal riksdagsman (1846-1928)
Erik Sundin (tidningsman)
Erik Sundin (bandyspelare)
Erik Sundin (fotbollsspelare)